Dickert bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dickert (Alabama)
 Dickert (Florida)

in Deutschland:
 Dickert, Wohnplatz der Stadt Linz am Rhein im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Personen:
 Alfred Dickert (1878–nach 1935), deutscher Maler
 Johannes Dickert (* 1953), deutscher Kantor und Organist
 Julius Dickert (1816–1896), deutscher Politiker und Mitglied des Reichstages
 Pierre Dickert (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Thomas Dickert (* 1958), deutscher Jurist und Präsident des OLG Nürnberg

Siehe auch:
 Dicker
 Geschützter Landschaftsbestandteil Biotopkomplex Dickert